Maysville kan syfta på:

Maysville, Kentucky
Maysville, Missouri